„Седемте смъртни гряха“ ( Нанацу но тайзай) е японски аниме сериал, който започва през 2014 г. и е адаптация на мангата Седемте смъртни гряха, написано от Накаба Сузуки. Анимето в Япония се излъчва по JNN (MBS, TBS), докато версията със субтитри и английски дублаж се излъчва по Animax Asia. Първият сезон на сериала, който съдържа 24 епизода се излъчва от 5 октомври 2014 г. до 29 март 2015. В допълнение се излъчват три ОВА епизода и минисезон от четири епизода, наречен „Знаци на Свещената война“. От 13 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. се излъчва втория сезон от 24 епизода – „Възраждане на Заповедите“. През 18 август 2018 г. излиза филмът – Седемте смъртни гряха – Затворниците на небето, продължаваща историята на сериала след втория сезон. Третият сезон, озаглавен „Седемте смъртни гряха: Гневът на боговете“, който се излъчва от 9 октомври 2019 г. до 25 март 2020 година. Четвъртият и последен сезон, озаглавен „Седемте смъртни гряха: Наказанието на дракона“, се излъчва от 13 януари до 23 юни 2021 година. На 2 юли 2021 г. излиза вторият аниме филм – Седемте смъртни гряха: Прокълнати от светлината.

Герои и актьорски състав

Епизоди 
Песните на епизодите са написани от Хироюки Сауано и Такафуми Уада.

Сезон 1 (2014 – 2015) 
Всички епизоди на първия сезон са режисирани от Тенсай Окамура, а сценариите са на Шотаро Суга

ОВА епизоди (2015 – 2018) 
ОВА епизодите адаптират допълнителните глави на мангата.

Минисезон – Знаци на Свещената война (2016) 
Всички епизоди на минисезона са режисирани от Томоказу Токоро, а сценариите са на Накаба Сузуки, Юнико Аяна и Юичиро Кидо.

Сезон 2 – Възраждане на заповедите (2018) 
Всички епизоди на втория сезон са режисирани от Такеши Фурута, а сценария е на Такао Йошиока

Филм – Затворниците на небето (2018) 
Филма е режисиран от Нориюки Абе и Ясуто Нишиката, а сценария е на Накаба Сузуки и Макото Уезу.

Сезон 3 – Гневът на боговете (2019 – 2020) 
Всички епизоди на третия сезон са режисирани от Сусуми Нишизауа, а сценария е на Ринтаро Икада.

Сезон 4 – Наказанието на дракона (2021) 
Сценариите на четвъртия и последен сезон са на Ринтаро Икада, Йошики Осука и Юрика Мияо

Филм – Прокълнати от светлината (2021) 
Филма е режисиран от Такаюки Хамана, а сценария е на Накаба Сузуки.

Източници

Външни препратки 
 

Седемте смъртни гряха
Аниме сериали